Przysietnica ist der Name von zwei Orte in Polen:

 Przysietnica (Brzozów), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Przysietnica (Stary Sącz), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen